Ulica Gajowa:
 Ulica Gajowa w Poznaniu
 Ulica Gajowa we Wrocławiu

Gajowa